Сергей Гаркуша: Гаркуша, Сергей Валентинович (род. 1959) — советский и российский растениевод.
 Гаркуша, Сергей Владимирович (род. 1971) — советский и украинский хоккеист.